Jrarat, comune armeno della provincia di Armavir
Jrarat, comune armeno della provincia di Kotayk'
Jrarat, comune armeno della provincia di Shirak